Ondara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ondara (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Ondara (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar